Las amazonas peut faire référence à :
 Las amazonas (1988), une telenovela vénézuélienne produite par Venevisión ;
 Las amazonas (2016), une telenovela mexicaine produite par Televisa.